Robert Knight (1826 –1912) – industriale statunitense
 Robert Knight (1945–2017) – cantante statunitense
 Robert Montgomery "Bob" Knight (1940) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense